Björn Mikael Chrintz-Gath, född 17 juni 1976 i Landskrona, är en svensk ishockeytränare och före detta spelare. Han är tränare i Kristianstads IK och har tidigare spelat nio säsonger i Rögle BK. Han tog silver i TV-pucken med Skåne säsongen 1991-1992. Säsongen 1993-1994 tog han J18-SM-guld med Rögle BK.

Klubbar 
  IF Lejonet Moderklubb
  Rögle BK 
  Helsingborgs HC
  Tyringe SoSS

Statistik 
Säsongerna mellan 1998/99 - 2002/03 spelade Gath i Helsingborg HC, men tyvärr fattas uppgifterna om honom under dem åren.

Svenska ishockeyspelare
Män
Födda 1976
Levande personer
Idrottare från Landskrona
Spelare i IF Lejonet
Spelare i Helsingborgs HC
Spelare i Rögle BK
Spelare i Tyringe SoSS